Der Taras-Schewtschenko-Preis () gilt als der höchste Preis in der Ukraine für Kunst und Kultur. Der nach dem ukrainischen Lyriker Taras Schewtschenko benannte Preis wurde am 20. Mai 1961 vom Ministerrat der Ukrainischen SSR ausgelobt. Vom 23. April 1969 an war er der Staatspreis der USSR und seit dem 22. Juni 2000 ist er der Nationalpreis der Ukraine.

Der Preis wird jährlich am 9. März, dem Geburtstag Taras Schewtschenkos, für herausragende Werke der ukrainischen Kunst und Kultur in den Sparten Literatur/Journalismus, Malerei, Musik, Theater und Film verliehen und ist gegenwärtig mit 192.000 Hrywnja dotiert.

Seit 2016 wird jährlich nur jeweils ein Preis je Sparte verliehen. Jedem Träger kann der Preis nur einmal in seinem Leben verliehen werden, und er wird nicht mehr posthum verliehen.

Die ersten Preisträger waren am 9. März 1962 die Schriftsteller Pawlo Tytschyna und Oles Hontschar sowie der Komponist Platon Majboroda, die ein Preisgeld von 2500 Rubel erhielten.


Preisträger

1960er

1962 
 Oles Hontschar
 Platon Majboroda
 Pawlo Tytschyna

1963 

 Wolodymyr Sosjura
 Heorhij Majboroda
 Hryhorij Tjutjunnyk

1964 
 Wassyl Kasijan
 Nikita Chruschtschow
 Stanislaw Ljudkewytsch
 Andrij Malyschko
 Nikolaj Tichonow

1965 
 Mykola Baschan
 Iryna Wilde
 Pawlo Wirskyj
 Hanna Sobatschko-Schostak (nominiert)

1966 
 Marija Prymatschenko
 Lewko Rewuzkyj
 Petro Pantsch

1967 
 Wiktor Iwtschenko
 Olena Kultschyzka
 Iwan Le

1968 
 Anatolij Awdijewskyj
 Hryhorij Werowka
 Leonid Nowytschenko
 Hanna Wassylaschtschuk
 Hanna Weres ()

1969 
 Mychajlo Derehus
 Andrij Holowko
 Oleksandr Minkiwskyj ()
 Karpo Trochymenko ()

1970er

1970 
 Wolodymyr Kaniwez ()
 Mykola Nahnybida ()
 Oleksij Schowkunenko
 Serhij Smijan ()
 Kostjantyn Parakonjew ()
 Jurij Sbanazkyj ()

1971 

 Dmitri Alexidse (დიმიტრი ალექსანდრეს ძე ალექსიძე)
 Wolodymyr Dalskyj ()
 Oleksandr Kornijtschuk
 Polina Kumantschenko ()
 Jewhen Ponomarenko ()
 Julija Tkatschenko ()
 Mychajlo Sadniprowskyj ()

 Wassyl Kosatschenko ()
 Tymofij Lewtschuk ()
 Oleksandr Haj ()
 Oleksandr Lewada ()
 Jewhenija Maryntschenko ()
 Petro Schylyzkyj ()

 Dmytro Smolytsch ()
 Borys Ljatoschynskyj
 Jewhen Lyssykh ()
 Jurij Luziw ()

1972 
 Kostjantyn Filatow ()
 Mykola Hluschtschenko
 Mykola Kondratjuk ()
 Jewhenija Miroschnytschenko
 Diana Petrynenko ()

 Myron Wendsylowytsch ()
 Dmytro Krwawytsch ()
 Emmanujil Mysko ()
 Jaroslaw Motyka ()
 Oleksandr Pyroschkow ()
 Platon Woronko ()

1973 
 Dmytro Hnatjuk
 Heorhij Holowtschenko ()
 Iwan Minko ()
 Anatolij Jehorow ()
 Iwan Tschumak ()
 Wassyl Fedtschenko ()
 Wiktor Muchin ()
 Illja Owtscharenko ()

 Kostjantyn Hordijenko ()

 Oleksandr Kossynow ()
 Ihor Pyssanko ()
 Mychailo Tkatsch ()
 Nikolai Uschakow ()

1974 
 Borys Romanyzkyj ()
 Mychajlo Boschij ()
 Halyna Kaltschenko
 Anatolij Ihnaschtschenko ()
 Andrij Schtoharenko ()
 Pawlo Sahrebelnyj

1975 
 Oleksandr Bilasch
 Wolodymyr Bjeljajew
 Wladislaw Wazlawowitsch Dworschezki
 Walerija Saklunna-Myronenko ()
 Waleri Issakow ()

 Maija Holenko ()
 Tamara Hryzenko ()
 Nina Pyssarenko ()

 Oleksandr Kowalow ()
 Wadym Sobko ()

1976 

 Iwan Dratsch

 Danyjila Baiko ()
 Marija Baiko ()
 Nina Baiko ()

 Wiktor Pusyrkow ()

 Ihor Schamo
 Dmytro Luzenko

 Dmitri Schostakowitsch
 Konstantin Simeonow
 Jewdokija Kolesnyk ()
 Oleksandr Sahrebelnyj ()
 Lew Wenedyktow ()

1977 
 Jewhen Stankowytsch
 Dmytro Pawlytschko
 Oleksij Kolomijez ()
 Jakiw Dawydson ()
 Leonid Bykow

 Wassyl Ahibalow
 Jakiw Ryk ()
 Anatolij Maksymenko ()
 Mychailo Owsjankin ()
 Serhij Switlorussow ()
 Erik Tscherkassow ()
 Ihor Alforow ()

 Anatolij Baschenow ()
 Borys Skworzow ()
 Leontij Krasnoschtschok ()
 Jurij Cholodow ()

1978 
 Wassyl Semljak ()
 Mykola Schamota ()
 Walentyn Boryssenko ()
 Anatolij Konsulow ()
 Heorhij Tschernjawskyj ()
 Kostjantyn Dankewytsch 
 Petro Warywoda ()
 Anatolij Arefjew ()
 Wassyl Kiosse ()
 Anatolij Danschyn ()
 Nonna Surschyna ()
 Mykola Ukrajinskyj ()

 Mykola Sarudnyj ()
 Myron Kyprijan
 Nadija Dozenko ()
 Wolodymyr Maksymenko ()
 Fedir Stryhun ()

 Ihor Malyschewskyj ()
 Ihor Hrabowskyj ()
 Wolodymyr Schewtschenko ()

 Sanija Afsametdinowa
 Witalij Judin ()
 Ernest Bykow ()

1979 
 Ljubomyr Dmyterko
 Mykola Podoljan ()
 Jewhen Schabliowskyj ()

 Horpyna Wattschenko ()
 Wolodymyr Sujew ()
 Wolodymyr Korotkow ()
 Wolodymyr Rywin ()
 Mykola But ()
 Mykola Owetschkin ()
 Witalij Prokudalo ()

 Anatolij Mokrenko ()
 Pawlo Murawskyj ()
 Wolodymyr Denyssenko

 Wassyl Hnjesdylow ()
 Heorhij Ursatij ()
 Jewdokija Smyrnowa ()

1980er

1980 
 Mychajlo Stelmach
 Jurij Muschketyk
 Jewhen Kyryljuk ()
 Wassyl Borodin ()

 Petro Schur ()
 Jurij Iwakin ()
 Fedir Sarana ()

 Oleksandr Lopuchow ()
 Anatolij Kos-Anatolskyj ()
 Stefan Turtschak ()

 Wolodymyr Barsuk ()
 Albert Putinzew ()
 Wjatscheslaw Tychonow ()
 Oleksandr Busylewytsch ()
 Wiktor Kuschtsch ()

 Sinowij Pidlisnyj ()
 Ljudmyla Niwina ()
 Serhij Semjankin ()
 Jaroslaw Korniljew ()

1981 

 Ada Rohowzewa
 Anatolij Dimarow
 Wladyslaw Tytow ()
 Witalij Korotytsch ()
 Eduard Schorin ()
 Tamara Husselnykowa ()
 Mychajlo Osernyj ()
 Wiktor Semernow ()
 Jurij Steschyn ()
 Wiktor Iwanow
 Ljudmyla Chlopynska ()
 Halyna Tscherednytschenko ()
 Leonid Kerantschuk ()
 Stepan Slipez ()
 Mychajlo Luschpa ()
 Andrij Tschornodid ()
 Iryna Petrowa ()
 Akademischer Chor der Ukrainischen SSR „Idee“
 Staatl. Ukrainischer Volkschor Tscherkassy

1982 
 Sergei Bondartschuk
 Anatolij Moros
 Wolodymyr Stadnytschenko ()
 Serhij Schyschko
 Platon Bilezkyj ()
 Mykola Miroschnytschenko ()
 Wiktor Terentjew ()
 Oleksandr Krywoschejin ()
 Andrij Hontschar ()
 Wiktor Ikonnyk ()
 Mykola Maschtschenko ()
 Andrij Charytonow ()

1983 

 Borys Olijnyk
 Jevgenij Kulikov
 Wolodymyr Boiko ()
 Rostyslaw Lipatow ()
 Hennadij Kusnezow ()
 Jewhen Matwjejew ()
 Jurij Nowykow ()
 Mychajlo Schewtschenko ()
 Anatolij Subez ()
 Mykola Chomenko ()
 Wassyl Swyda ()
 Mykola Kolessa
 Mychajlo Resnikowytsch ()
 Wiktor Dobrowolskyj ()
 Jurij Maschuha ()
 Anatolij Pasenko ()
 Oleksandra Smoljarowa ()
 Anatolij Reschetnykow ()
 Mykola Ruschkowskyj ()
 Lidija Jaremtschuk ()
 Nationales geehrtes Bandura-Orchester der Ukraine „Heorhij Maiboroda“ ()
 Mychajlo Butenko ()
 Wassyl Strelzow ()
 Anatolij Antonow ()
 Mykola Luzenko ()
 Oleksandr Moliwjerow ()
 Anatolij Pidwesko ()
 Heorhij Ratuschnyj ()

 Anatolij Jaworskyj ()
 Wadym Hlybtschenko ()
 Iryna Iwanenko ()
 Lew Nowykow ()
 Witalij Schkljar ()
 Arkadij Chabinskyj ()
 Jewhen Kulykow ()
 Heorhij Jakutowytsch ()

1984 

 Leonid Wyscheslawskyj
 Oleksandr Sysonenko ()
 Wolodymyr Jaworiwskyj
 Makar Wronskyj ()
 Wiktor Suchenko ()
 Jewhen Fedorow ()
 Wiktor Schatalin ()
 Witalij Hubarenko ()
 Natalija Uschwij

 Andrij Kuschnirenko ()

 Walentyn Schtolko ()
 Alla Hratschowa ()
 Oleksandr Kabazkyj ()
 Wolodymyr Raltschenko ()
 Wolodymyr Sloboda ()
 Ihor Ljubenko ()

 Mykola Winhranowskyj

1985 

 Roman Iwanytschuk
 Mykola Rybalko ()
 Iwan Zjupa ()
 Jurij Rymarenko ()
 Wassyl Faschtschenko ()
 Jewhen Horban ()
 Anatolij Nasjedkin ()
 Roman Iwanskyj ()
 Wolodymyr Diduch ()
 Jewhen Prudkin ()
 Walentyn Reus ()
 Oles Chartschenko ()
 Bohodar Kotorowytsch
 Borys Dobrodjejew ()
 Mykola Schyschlin ()
 Arnoldo Ibáñez-Fernández ()
 Wolodymyr Kukorentschuk ()
 Wadym Hopkalo ()
 Wadym Hretschyna ()
 Wolodymyr Kolomijez ()
 Leonid Filenko ()
 Anatolij Haidamaka ()
 Witalij Mjahkow ()
 Walerij Barulenkow ()
 Jewhen Huzalo
 Dmytro Popenko ()
 Leonid Los ()
 Iryna Puchowa ()

1986 
 Ihor Poklad ()
 Jurij Stachowskyj ()
 Anton Komarnyzkyj ()
 Ihor Sabelnykow ()
 Walentyn Sperkatsch ()
 Wolodymyr Sabaschtanskyj ()
 Oksana Iwanenko ()
 Mykola Koslowskyj ()
 Leonid Towstucha ()
 Nadija Babenko ()
 Domna Jefremowa ()
 Hanna Bondarez ()
 Walentyna Trehubowa
 Mykola Trehubow ()
 Klymentij Domintschen ()
 Tetjana Tajakina ()
 Walerij Kowtun
 Rajissa Kyrytschenko ()
 Andrij Schuljar ()
 Iwan Oksentjuk ()
 Wiktor Martschenko ()
 Wassyl Skuratowskyj ()
 Jossyp Parubotschyj ()
 Iwan-Wolodymyr Karpljuk ()
 Mychailo Bjelikow ()
 Wassyl Truschkowskyj ()
 Oleksij Lewtschenko ()

1987 
 Myroslaw Skoryk
 Lina Kostenko
 Fjodor Sacharow
 Olha Bassystjuk-Haptar ()
 Serhij Djatschenko ()
 Anatolij Borsjuk ()
 Oleksandr Iwanowytsch Frolow ()
 Leonid Kondratskyj ()
 Mykola Sobtschuk ()
 Serhij Fursenko ()
 Oleksandra Stezenko ()
 Oleksij Dubowyj ()
 Oleksij Dmytrenko ()

1988 

 Walerij Schewtschuk
 Iwan Mykolaitschuk (posthum)
 Ihor Dsewerin ()
 Mychailo Bernschtejn ()
 Nadija Wyschnewska ()
 Borys Derkatsch ()
 Oleksij Sassenko ()
 Olexa Myschanytsch ()
 Fedir Pohrebennyk ()
 Mychailo Jazenko ()
 Mykola Storoschenko ()
 Nina Matwijenko
 Marija Stefjuk ()
 Wolodymyr Dachno
 Eduard Kirytsch ()
 Anatolij Hawrylow ()

1989 

 Iwan Hontschar
 Hryhir Tjutjunnyk (posthum)
 Mychailo Sikorskyj ()
 Oleksandr Iwachnenko ()
 Lesja Dytschko ()
 Anatoli Kotscherga
 Nila Krjukowa
 Leonid Muschuk ()
 Chem Salhanyk ()
 Ihor Kobryn ()
 Jurij Bordakow ()
 Nationaler Amateurchor für Jungen und junge Männer "Dudaryk", Lwiw; Leiter Mykola Kazal ()

1990er

1990 
 Iwan Koslowski
 Stepan Puschyk ()
 Leonid Machnowez ()
 Switlana Sacharowa ()
 Wolodymyr Jurtschyschyn ()
 Wassyl Kononenko ()
 Ljubow Iltschenko ()
 Borys Wosnyzkyj
 Dmytro Bilous
 Staatlicher Kuban-Kosaken-Chor

1991 

 Iwan Dsjuba
 Wassyl Stus
 Sergei Paradschanow
 Julij Mejtus ()
 Wolodymyr Kostenko ()
 Mykola Schudrja ()
 Rollan Serhijenko ()
 Oleksandr Kowal ()
 Serhij Paradschanow ()
 Jurij Illjenko ()
 Laryssa Kadotschnykowa ()
 Heorhij Jakutowytsch ()
 Iwan Bilyk ()

1992 
 Iwan Bahrjanyj (posthum)
 Ihor Kalynez
 Wolodymyr Drosd
 Borys Antonenko-Dawydowytsch (posthum)
 Feodosij Rohowyj ()
 Taras Melnytschuk ()
 Pawlo Mowtschan ()
 Roman Lubkiwskyj ()
 Stepan Kolesnyk ()
 Mykola Schulynskyj ()
 Mykola Maksymenko ()
 Hryhorij Synyzja ()
 Wiktor Huzal ()
 Oleksandr Kostin ()
 Chor von Oleksandr Koschyz ()
 Ukrainisches Bandura-Orchester Taras Schewtschenko ()

1993 
 Kira Muratowa
 Mykola Rudenko
 Bohdan Stupka
 Myroslaw Wantuch
 Wolodymyr Kolomijez ()
 Dmytro Mischtschenko ()
 Stepan Sapeljak ()
 Leonid Talalai ()
 Lidija Kowalenko (, posthum)
 Wolodymyr Manjak (, posthum)
 Wassyl Pylypjuk ()
 Hryhorij Lohwyn ()
 Feodosij Humenjuk ()
 Wassyl Lopata ()
 Danylo Lider ()
 Natalija Lotozka ()
 Pawlo Hromowenko ()
 Anatolij Palamarenko ()
 Switlana Fominych ()
 Leopold Jaschtschenko ()
 Anatolij Karas ()
 Wiktor Schkuryn ()
 Wiktor Kriptschenko ()
 Jarema Hojan ()

1994 
 Nadija Switlytschna
 Robert Conquest
 Wolodymyr Iwasjuk (posthum)
 Wassyl Holoborodko
 Iwan Switlytschnyj (posthum)
 Andrij Antonjuk
 Iwan Tschendej ()
 Roman Rachmannyj ()
 Leonid Bolschakow ()
 Wolodymyr Owsijtschuk ()
 Jurij Herz ()
 Wassyl Sinkewytsch ()
 Wiktor Sarezkyj ()
 Olena Apanowytsch ()
 Oles Lupij ()

1995 
 Walentyn Sylwestrow
 Wassyl Symonenko
 Wassyl Sachartschenko ()
 Roman Fedoriw ()
 Hryhorij Kotschur posthum
 Jewhen Swerstjuk
 Wira Swenzyzka () posthum
 Wassyl Otkowytsch ()
 Leonid Andrijewskyj ()
 Iwanowytsch Opanas ()
 Mykola Bidnjak ()
 Iwan-Walentyn Sadoroschnyj () posthum
 Mykola Schopscha ()
 Staatl. akademischer Chor der Ukraine Trembita ()

1996 

 Wjatscheslaw Tschornowil
 Wolodymyr Basylewskyj ()
 Wiktor Minjailo ()
 Iryna Schylenko ()
 Rajisa Iwantschenko ()

 Witalij Dontschyk ()
 Wolodymyr Morenez ()
 Hryhorij Schton ()
 Andrij Krawtschenko ()
 Jurij Kowaliw ()
 Wolodymyr Melnyk ()
 Mychailo Najenko ()
 Wira Ahejewa ()

 Danylo Narbut ()
 Walentyn Snoba ()
 Wirko Balej (/ Wiroslaw Petrowytsch Balej, Virko Baley)
 Taras Petrynenko ()
 Nasarij Jaremtschuk ()
 Bohdan-Jurij Janiwskyj ()

 Oleh Bijma ()
 Oleksij Sozenko ()
 Olha Sumska ()
 Anatolij Chostikojew ()
 Sinajida Dechtjarowa ()
 Oleksij Bohdanowytsch ()

1997 

 Iwan Martschuk
 Anatoli Solowjanenko
 Leonid Ossyka
 Ljudmyla Semykina
 Petro Skunz ()
 Oles Uljanenko

1998 
 Tetjana Jablonska
 Roman Andrijaschyk ()
 Mykola Dremljuha ()

 Iwan Lytowtschenko ()
 Marija Lytowtschenko ()

 Wolodymyr Passywenko ()
 Wolodymyr Prjadka ()
 Jewhen Sawtschuk ()
 Olha Nahorna ()
 Mychajlo Didyk ()

1999 
 Iwan Bilyk ()
 Mychailo Kytrysch ()
 Walerij Bujmister ()
 Hanna Hawrylez ()
 Dmytro Kremin ()
 Mykola Merslykin ()
 Ihor Schtscherbakow
 Dmytro Nalywaiko ()
 Wolodymyr Patyk ()
 Bohdan Masur ()

2000er

2000 
 Alemdar Karamanow
 Iwan Hnatjuk ()
 Wilen Kaljuta ()
 Borys Netscherda ()
 Marfa Tymtschenko ()
 Wolodymyr Tschepelyk ()
 Anatolij Schekera ()
 Jurij Schewelow ()
 Andrij Schkurhan ()

2001 
 Wolodymyr Hryschko ()
 Jewhen Paschkowskyj ()
 Myroslaw Popowytsch
 Wolodymyr Sirenko

2002 
 Ihor Rymaruk
 Serhij Bilokin ()
 Andrij Bokotej ()
 Roman Maiboroda ()
 Arkadij Mykulskyj ()
 Leonid Tscherewatenko ()

2003 
 Wassyl Herassymjuk ()
 Marija Lewytska ()
 Wjatscheslaw Medwid ()
 Wjatscheslaw Palkin ()
 Wiktor Schulakow ()
 Marko Browun ()

2004 
 Jurij Barabasch ()
 Serhij Bukowskyj ()
 Wassyl Slaptschuk ()
 Ljudmyla Jurtschenko ()
 Serhij Jakutowytsch ()

2005 

 Maria Matios
 Serhij Krymskyj

 Ajder Alijew ()
 Ibrajim-Herej Sadykowytsch Nahajew ()
 Sarema Nahajewa ()
 Fewsi Jakubow ()
 Asis Abdulajew ()

 Mykola Worobjow ()
 Wiktor Kaminskyj ()
 Mychailyna Kozjubynska ()
 Jurij Lanjuk ()
 Wolodymyr Mykyta ()
 Mychailo Slaboschpyzkyj ()

2006 
 Igor Kaczurowskyj
 Jewhen Besnisko ()
 Hryhorij Hussejnow ()
 Anatolij Kytschynskyj ()
 Oleh Stefanow ()
 Natalija Polowynka ()
 Andrij Wodytschew ()

 Walerij Matjuchin ()
 Wolodymyr Nedjak ()
 Wassyl Netschepa ()
 Soja Tschehussowa ()

2007 

 Andrij Tschebykin
 Mykola Hobdytsch ()
 Ostap Lapskyj ()
 Mychailo Melnyk ()
 Iwan Ostafijtschuk ()
 Borys Plaksij ()
 Dmytro Stus ()
 Raimond Turkonjak
 Taras Fedjuk ()

2008 
 Ljubow Holota ()
 Oleksandr Dsekun ()
 Wolodymyr Petriw ()
 Hennadij Ljaschenko ()
 Witalij Malachow ()
 Bohdan Benjuk ()
 Natalija Sumska ()
 Wira Wowk, Geburtsname Wira Seljanska ()
 Wassyl Sidak ()
 Mychailo Tkatschuk ()
 Walerij Frantschuk ()
 Wolodymyr Jakymez ()
 Jaroslaw Nudyk ()
 Bohdan Bohatsch ()
 Andrij Kapral ()
 Andrij Schawala ()
 Roman Turjanyn ()

2009 
 Pawlo Hirnyk ()
 Wiktor Hontarow ()
 Laryssa Kadyrowa ()
 Wolodymyr Melnytschenko ()
 Wiktor Nakonetschnyj ()

2010er

2010 
 Mychajlo Andrussjak
 Mykola Babak ()
 Oleksandr Najden ()
 Stepan Hanscha ()
 Dmytro Iwanow ()
 Wiktor Kowtun ()
 Bohdan Kosak ()
 Lewko Kolodub ()
 Kostjantyn Lawro ()
 Halyna Moskalez () Pseudonym: Halyna Pahutjak
 Oksana Pachlowska ()

2011 
 Roman Horak
 Mykola-Jaroslaw Hnatiw ()
 Mykola Djadjura ()
 Anatolij Solowjanenko ()
 Serhij Mahera ()
 Oksana Kramarjewa ()
 Lidija Sabiljasta ()

2012 
 Tetjana Kara-Wassyljewa ()
 Anatolij Krywolap ()
 Petro Midjanka ()
 Wolodymyr Rutkiwskyj ()
 Wiktor Stepurko ()

2013 
 Dmytro Bohomasow ()
 Leonid Kowalenko () Pseudonym Leonid Horlatsch
 Petro Petschernyj ()

2014 
 Ljudmyla Monastyrska ()
 Ljubomyr Medwid ()
 Myroslaw Dotschynez ()
 Iryna Hajuk ()

 Wassyl Wassylenko ()
 Marija Kurotschka ()
 Ljudmyla Strelzowa ()
 Wassyl Rjabenkyj ()
 Tetjana Plechanowa ()

2015 
 Petro Pantschuk ()
 Kostjantyn Moskalez ()
 Mykola Kompanez ()
 Jurij Burjak ()

2016 

 Lewko Lukjanenko
 Mychailo Hujda ()
 Radu Poklitaru ()
 Oleh Senzow
 Anschelina Schwatschka

2017 
 Iwan Malkowytsch
 Mykola Malyschko
 Bohdana Froljak ()
 Stepan Kowal ()

2018 
 Emma Andijewska
 Pawlo Makow ()
 Serhii Plokhy
 Wiktorija Poljowa
 Wolodymyr Tychyj ()

2019 
 Roman Bondartschuk ()
 Bohdan Horyn ()
 Rostyslaw Derschypilskyj ()
 Oksana Sabuschko
 Wassyl Tschebanyk ()
 Wolodymyr Schejko ()

2020er

2020 
 Marianna Kijanowska
 Taras Prochasko
 Jewhenija Podobna ()
 die Gruppe DachaBracha mit ihren Mitgliedern Marko Halanewytsch, Nina Harenezka, Iryna Kowalenko, Olena Zybulska
 Wladyslaw Trojizky (), Roman Hryhoriw (), Illja Rasumenko () als Regisseur und Komponisten des Opern-Requiems IYOV (Hiob)
 Oleksandr Hljadjelow ()

2021 
 Oksana Luzyschyna
 Stanislaw Assjejew
 Walentyn Wassjanowytsch
 Borys Mychajlow
 Oleksandra Andrussyk ()
 Jewhen Schymalskyj ()
 Kateryna Sula ()
 Oleksandr Behma ()

Quelle:

Weblinks 

 Seite des Preiskomitees

Einzelnachweise 

 
Kunstpreis
Literaturpreis (Ukraine)
Preis Taras Schewtschenko
Schewtschenko, Taras
Erstverleihung 1962
Liste (Auszeichnungen)